Meisels ist der Familienname folgender Personen:

 Abisch Meisels (1893–1959), österreichisch-jüdischer Theaterautor
 Dow Ber Meisels (1798–1870), polnischer Bankier und Rabbi
 Samuel Meisels (1877–1938), österreichisch-jüdischer Schriftsteller und Übersetzer.